Хи́мик — учёный или специалист, получивший образование и специализирующийся на изучении химии как науки, а также обладающий навыками работы с химикатами. Химики изучают состав материи и её свойства. Тщательно описывая свойства, они изучают и количественные показатели с детализацией на уровне молекул и атомов, их составляющих. Химики тщательно определяют пропорции вещества, реакцию среды и другие химические свойства.

Химики используют накопленные знания и опыт, чтобы узнать состав и свойства незнакомых веществ, а также воспроизводить и синтезировать бо́льшие количества новых, полезных в хозяйственной деятельности человека, веществ, встречающихся в природе, а также синтезировать новые искусственные вещества и воссоздавать в лабораторных условиях полезные процессы, происходящие в естественных условиях. Кроме того, учёные-химики могут специализироваться в более узких специальностях в пределах химии как науки. Работа химиков зачастую относится к сфере деятельности инженеров-химиков, основная задача которых — грамотное проектирование, строительство, разработка наиболее эффективных по стоимости крупных химических заводов и работа в тесном контакте с промышленными химиками в сфере разработки новых процессов, а также методов производства химических веществ и связанных с ними продуктов в промышленных масштабах.

Образование 
Студенты, как правило, специализируются в конкретной области: биохимия, ядерная химия, органическая химия, неорганическая химия, химия полимеров, аналитическая химия, теоретическая химия, квантовая химия, химия окружающей среды, и физическая химия. На замещение вакансий для химиков, как правило, требуется по крайней мере степень бакалавра. Тем не менее, во многих отраслях, особенно в большинстве исследовательских программ, требуются кандидаты наук, специализирующиеся не только в вопросах химии, но и математики, и физики (отчасти потому, что химия выступает в роли «Центральной науки»), таким образом, химики должны иметь всесторонние знания о науке на уровне магистра и выше. Докторантура и опыт работы могут быть необходимы для соискания определённых должностей.

Работников, чья работа связана с химией, но не требует глубоких фундаментальных знаний в области химии, обычно называют химическими техниками. Такие техники обучаются для выполнения несложных работ, связанных с проведением повторных анализов для контроля качества на производстве или в клинических лабораториях.

Специализация 
В странах с развитой экономикой, учёные-химики обычно заняты в трёх крупнейших отраслях: научно-исследовательских институтах, промышленности (в частности, химической и фармацевтической), а также в государственных химических либо биохимических лабораториях. Наука химия, как правило, делится на несколько основных разделов. Кроме того, выделено несколько основных междисциплинарных и более специализированных областей химии. Существует множество пересечений между различными ветвями химии, а также с другими областями естественной науки, например биологией, медициной, физикой, радиологией, и даже некоторыми инженерными дисциплинами.
 Теорети́ческая хи́мия — учёные-химики занимаются проблемами изучения химии с помощью теоретических рассуждений (как это практикуется в математике или физике). В частности, применение квантовой механики к химии, привело к созданию нового направления в науке — квантовой химии. По окончании Второй мировой войны, развитие вычислительной техники дало толчок систематическому развитию вычислительной химии — искусству разработки и применения компьютерных программ для решения химических проблем. Теоретическая химия имеет много точек соприкосновения с теорией конденсированных сред, физикой и молекулярной физикой (см. также редукционизм).
 Аналити́ческая хи́мия — работа учёных заключается в анализе образцов материалов, с целью определения их химического состава и структуры. Аналитическая химия включает стандартизированные экспериментальные методы в химии, которые могут быть использованы во всех более специализированных областях химии, за исключением чисто теоретической химии.
 Неоргани́ческая хи́мия — наука, предметом которой является изучение свойств, атомной и молекулярной структуры и результатов взаимодействия неорганических соединений. Различие между органическими и неорганическими дисциплинами не является абсолютным и существует множество наслоений и пересечений, особенно в одной из суб-дисциплин — мета́ллооргани́ческой хи́мии.
 Органи́ческая хи́мия — специалисты-химики, занятые в данной отрасли химической науки, занимаются изучением структуры, свойств, состава и механизмов химических реакций органических соединений.
 Физи́ческая хи́мия — учёные-химики занимаются изучением фундаментальных физических основ химических систем и процессов. В частности, энергетика и динамика таких систем и процессов представляют интерес для физико-химиков. Важные направления: изучение химической термодинамики, химической кинетики, электрохимии, квантовой химии, статистической механики, спектроскопии. Физическая химия имеет много общих точек соприкосновения с теоретической химией и молекулярной физикой. Вдобавок ко всему, физическая химия предполагает использование математического анализа, при выводе уравнений.
 Биохи́мия — наука о химических веществах, химических реакциях и химических взаимодействиях, которые происходят в живых организмах. Биохимия и органическая химия тесно взаимосвязаны, например, в биоорганической химии.
 Медици́нская хи́мия — специалисты-химики принимают участие в проектировании, обобщении и разработке лекарственных препаратов. Медицинская химия занимается выявлением, обобщением и разработкой новых химических соединений, пригодных для терапевтического использования, также занимается изучением уже существующих или искусственно синтезированных препаратов, их биологических свойств и их количественных показателей «структура—активность».
 Хи́мия полиме́ров — специалисты-химики изучают химические свойства полимеров. Благодаря им создаются новые материалы, находящие применение в медицине, в различных отраслях промышленности и в быту.
 Хи́мия окружа́ющей среды́ — специалисты-химики изучают химические превращения, происходящие в окружающей природной среде. Химия окружающей среды включает в себя более узкие разделы химии, такие, как геохимия, химия почв, гидрохимия, химия атмосферы, химия природных соединений органического происхождения и др.

Профессиональные сообщества 
Химики могут состоять в профессиональных обществах, специализирующихся на вопросах и аспектах химии как науки, например, королевское общество химии в Соединенном Королевстве, или американского химического общества в Соединенных Штатах.

Награды и отличия 
Высшей наградой, присуждаемой учёным-химикам является Нобелевская премия по химии, которая вручается с 1901 года королевской шведской Академией наук.

В декабре 1995 года в России учреждено почётное звание «Заслуженный химик Российской Федерации», которое присваивается высокопрофессиональным рабочим, мастерам, инженерно-техническим и научным работникам химической промышленности.

Одним из высших званий, присуждаемых ученым области химии также является звание Академика РАН.

Примечания

Ссылки 

 American Chemical Society website
 Chemical Abstracts Service indexes and abstracts the world’s chemistry-related literature and patents
 Chemists and Materials Scientists from the U.S. Department of Labor’s Occupational Outlook Handbook
 Royal Society of Chemistry website
 History of Chemistry links for chemists
 Luminaries of the Chemical Sciences accomplishments, biography, and publications from 44 of the most influential chemists
 Selected Classic Papers from the History of Chemistry
 Links for Chemists guide to web sites related to chemistry

Химия